University Neighborhood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 University Neighborhood Historic District (South Carolina), ID-Nr. 04001150
 University Neighborhood Historic District (Utah), ID-Nr. 95001430
 University Neighborhood Historic District (Wyoming), ID-Nr. 09001109